Okręty US Navy o nazwie USS "Dana":
 Pierwszy "Dana" był szkunerem. Używany w czasie wojny secesyjnej.
 Drugi "Dana" był parową jednostką pomocniczą. W służbie pomocniczej w czasie I wojny światowej.

Dana